Cheshire County ist ein County im Bundesstaat New Hampshire der Vereinigten Staaten. Im Jahr 2020 lebten hier 76.458 Menschen. Der Verwaltungssitz (County Seat) ist Keene.

Geschichte 
Cheshire war eines von fünf Original-Countys in New Hampshire von 1789. Benannt wurde es nach Cheshire in England.

Ein Ort im County hat den Status einer National Historic Landmark, der Harrisville Historic District. 151 Bauwerke und Stätten des Countys sind insgesamt im National Register of Historic Places eingetragen (Stand 15. Februar 2018).

Einwohnerentwicklung

Geographie 
Die Fläche des Countys beträgt 1888 Quadratkilometer; davon sind 56 Quadratkilometer (2,98 Prozent) Wasserflächen.

Nachbarcountys 
 Sullivan County (New Hampshire) (Norden)
 Hillsborough County (New Hampshire) (Osten)
 Berkshire County (Massachusetts) (Südosten)
 Franklin County (Massachusetts) (Südwesten)
 Windham County (Vermont) (Westen)

Städte und Gemeinden

Weblinks

Einzelnachweise 

County in New Hampshire
Gegründet 1789